Regiospider steht für folgende Dieseltriebwagenbaureihen des Regio-Shuttle RS1 der České dráhy:
 ČD-Baureihe 840
 ČD-Baureihe 841